Le psaume 88 peut désigner :
 le psaume 88 (87) : psaume 88 selon la numérotation hébraïque, psaume 87 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 89 (88) : psaume 89 selon la numérotation hébraïque, psaume 88 selon la numérotation grecque.